Die Rad-Bundesliga Straße 2005 wurde 2005 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2005 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23 (Wiesenhof Männer U23 Bundesliga), Juniorinnen (Nürnberger Versicherung Juniorinnen Bundesliga) und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2005
2005
Sportsaison 2005